Standard Six steht für folgende Fahrzeugmodelle:
 Standard Six, Modell des britischen Herstellers Standard Motor Company

Vereinigte Staaten:
 Buick Standard Six
 Nash Standard Six
 Plymouth Standard Six, siehe Plymouth Standard
 Studebaker Standard Six